Rittersmühle ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Rittersmühle, anderer Name der Papiermühle (Saal an der Saale), Einöde des Marktes Saal an der Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld
 Rittersmühle (St. Ingbert), Ortsteil der Gemeinde St. Ingbert, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Rittersmühle (Stockheim), Einöde der Gemeinde Stockheim, Landkreis Kronach, Bayern